En Pologne, Bromierz peut désigner :

 Bromierz, un village dans la Voïvodie de Mazovie,
 Bromierz, un village dans la Voïvodie de Poméranie-Occidentale.